Суня

 Суня — река в Хорватии
 Суня — община в Хорватии с центром в одноимённом посёлке